Гудрун або Ґудрун - німецьке та скандинавське ім'я

Найбільш відома Гудрун — сестра Гуннара і дружина Сігурда в скандинавській міфології.

Серед носійок цього імені:
 Гудрун Хейє (норв. Gudrun Anette Høie; нар. 13 липня 1970, Крістіансанн) — норвезька борчиня вільного стилю.
 Гудрун Бурвіц (нім. Gudrun Burwitz, нар. 8 серпня 1929, — пом. 24 травня 2018) — старша дочка рейхсфюрера СС Генріха Гіммлера.

Також ім'я перейшло до назв:
 328 Ґудрун (328 Gudrun) — астероїд головного поясу
 Кудрун (Ґудрун) — німецька середньовічна епічна поема XIII століття.